Футбольный турнир на VII летних Олимпийских играх 1920 года проводился в пятый раз в истории Олимпиады.

Чемпионами Олимпийских игр стали футболисты сборной Бельгии: в финале они обыграли Чехословакию со счётом 2:0, причём чехословацкие футболисты после ухода с поля в этом матче были дисквалифицированы и лишены права далее участвовать в турнире и бороться за медали. Серебряные медали достались сборной Испании, а бронзовые — сборной Нидерландов: эти награды были разыграны в специальном мини-турнире.

Участники турнира 
В турнире впервые приняло участие 14 команд, в том числе одна футбольная сборная не из Европы:

  Бельгия 
  Чехословакия
  Испания 
  Нидерланды 
  Франция 
  Италия 
  Норвегия 
  Швеция 
  Дания 
  Великобритания 
  Греция 
  Люксембург 
  Египет 
  Югославия

Не были приглашены на  первые Олимпийские игры после Первой мировой войны бывшие «центральные державы» (Германия, Австрия, Венгрия) и их союзники (Болгария, Турция). Английская ФА вышла из ФИФА (вместе с ассоциациями Шотландии, Ирландии и Уэльса) после того, как их требование об исключении федераций Германии, Австрии и Венгрии из ФИФА было отклонено. Тем не менее ФИФА допустила к участию футбольную команду Великобритании, посчитав, что страны, участвующие в Олимпийских играх по другим видам спорта, не должны иметь препятствий для участия в футбольном турнире.

Могли принять участие в турнире, но в конечном итоге отказались сборные США (по одной из версий, в знак протеста против участия под видом сборной Великобритании в турнире сборной Англии, как не входящей в ФИФА), Швейцарии (отказалась уже после жеребьевки из-за внутреннего конфликта в сборной), Польши (отказалась ввиду проходящей в это же время советско-польской войны).

Стадионы

Составы

Система розыгрыша 

Турнир (как и все командные виды спорта на этой Олимпиаде) проходил по системе с «выбыванием» для определения чемпиона.

Для определения серебряного и бронзового призеров использовалась система Бергваля (для определения второго призера соревновались все проигравшие чемпиону и т. д.), но в данном случае она была несколько модернизирована с целью сделать основной турнир и турниры за последующие места протекающими параллельно, а не один за другим (в чем заключалось основное неудобство системы Бергваля). Поэтому для определения призеров предполагалось провести один дополнительный турнир по следующей схеме:

 4 команды, выбывших в 1/4 финала основного турнира, выявляют сильнейшего;
 после финала основного турнира все проигравшие победителю во всех раундах и сильнейший из проигравших четвертьфиналистов разыгрывают турнир, победитель получает «серебро», проигравший в финале — «бронзу»;
 если в ходе этого турнира встречаются команды, уже игравшие в основном турнире, новый матч не играется — засчитывается результат уже сыгранного;
 при такой системе команда, проигравшая в полуфинале не победителю, лишается возможности бороться за медали, несмотря на участие в полуфинале основного турнира;

Основной турнир

Сетка турнира

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Турнир за медали

Сетка турнира

Матчи 
1/4 финала (полуфиналы «турнира проигравших в четвертьфинале») 

1/2 финала (финал «турнира проигравших в четвертьфинале»)

Финал

Медалисты

Бомбардиры 

7 голов
  Герберт Карлссон 
6 голов
  Антонин Янда 
5 голов
  Бер Гроосйохан 
4 гола
  Робер Коппе 
  Ян Ваник 
  Феликс Сесумага

Примечания

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
eu-football.info
rsssf.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
Международные соревнования по футболу в Бельгии
1920 год в футболе